«Космос: персональное путешествие» () — документальный научно-популярный сериал, написанный Карлом Саганом, Энн Друян и Стивеном Сотером, в котором Саган выступил ведущим. Сериал состоит из тринадцати эпизодов, посвященных различным научным темам от происхождения жизни до места человечества во Вселенной.

Изначально сериал транслировался на канале PBS в 1980 году. В дополнение к сериалу была выпущена книга «Космос» (1980).

В 1989 году права на сериал были выкуплены Turner Home Entertainment. Для показа на телевидении часовые эпизоды были сокращены, и в дополнение были отсняты эпилоги к эпизодам, в которых Саган рассказывал о новых открытиях, совершенных с момента показа оригинального сериала. Также был включен четырнадцатый эпизод, состоящий из часового интервью Теда Тёрнера и Карла Сагана.

Эпизоды

Эпизод 1: На берегах космического океана (The Shores of the Cosmic Ocean)

Эпизод 2: Один голос в космической фуге (One Voice in the Cosmic Fugue)

Эпизод 3: Гармония миров (The Harmony of the Worlds)

Эпизод 4: Небеса и преисподняя (Heaven and Hell)

Эпизод 5: Блюз красной планеты (Blues for a Red Planet)

Эпизод 6: Приключения путешественников (Travellers' Tales)

Эпизод 7: Хребет ночи (The Backbone of Night)

Эпизод 8: Путешествия в пространстве и времени (Journeys in Space and Time)

Эпизод 9: Жизнь звёзд (The Lives of the Stars)

Эпизод 10: Край вечности (The Edge of Forever)

Эпизод 11: Постоянство памяти (The Persistence of Memory)

Эпизод 12: Галактическая энциклопедия (Encyclopaedia Galactica)

Эпизод 13: Кто отвечает за Землю? (Who Speaks for Earth?)

Сиквел 
5 августа 2011 года, спустя более чем 30 лет с момента выхода сериала, было объявлено о планах по созданию продолжения, получившее название Cosmos: A Space-Time Odyssey, в котором будут представлены научные открытия совершенные за этот период. Ведущим сиквела станет Нил Деграсс Тайсон, а продюсировать его будут вдова Сагана Энн Друян и Сет Макфарлейн. Изначально планировалось, что сериал будет транслироваться на телеканале FOX в 2013 году, однако позднее релиз был перенесен на 2014 год. Трансляция сериала началась 9 марта 2014 года на канале FOX.

Примечания

Ссылки 
 
 Полный список музыкальных композиций, используемых в Космосе
 Космос на youtube

Документальные и научно-популярные фильмы о космосе
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телесериалы США 1980-х годов
Популяризация астрономии
Научно-популярные телепередачи
Телесериалы США, запущенные в 1980 году
Телесериалы США, завершённые в 1980 году